Неон — хімічний елемент із символом Ne та атомним номером 10.

Neon або NEON також можуть стосуватися:

Освітлення 

 Неонове освітлення, широке обговорення технологій та використання
 Неонова вивіска, світлові лампи, що містять неонові або інші інертні гази
 Неонова лампа, мініатюрна газорозрядна лампа

Класична античність 

 Неон (класична античність), ім'я низки діячів грецької та римської історії
 Неон (Фокіда), місто стародавньої Фокіди, Греція

Біологія 

 Неонова тетра, вид риби
 Неон (павук), рід павуків-стрибків
 Неамін-трансаміназа, фермент
 Неоміцин С-трансаміназа, фермент

Телебачення 

 Neon, фінське телешоу від FST5
 Неон, ідентифікатор станції британського телеканалу BBC Two від ідентифікаторів 1991–2001 років
 Neon (Нова Зеландія), потокова платформа, що належить новозеландській супутниковій телекомпанії Sky TV

Комікси 

 Неон Невідомий, супергерой коміксів

Компанії 

 Dodge Neon, також відомий як Chrysler Neon та Plymouth Neon, компактний автомобільний бренд
 Національна мережа екологічних обсерваторій NEON, проект Національного наукового фонду США
 Неонова автобусна лінія низького тарифу, що експлуатується Greyhound Lines, що обслуговує Нью-Йорк, Торонто, Сіракузи та Буффало
 NEON, кінотеатр у Ньюпорті, Уельс
 Neon Rated (компанія), американський дистриб'ютор фільмів, заснований у 2017 році

Обчислення 

 NEON (набір інструкцій) розширення для набору інструкцій ARM із SIMD
 Об'єктно-орієнтований варіант мови програмування Forth
 Neon (ігровий движок), розроблений Codemasters
 Неон (легкий синтезатор), розроблений Джеффом Мінтером
 neon (бібліотека), клієнтська бібліотека HTTP та WebDAV
 Neon, формат конфігурації PHP в рамках Nette Framework

Музика 

 NEON, скорочення від Nevada Encounters of New Music, симпозіум та фестиваль сучасної музики

Групи 

 Neon (австралійська група), група з Австралії
 Neon (британська група), група нової хвилі
 Neon, новий бельгійський проект ритму у 1980-х
 Neon Neon, музична співпраця між Boom Bip та Gruff Rhys

Альбоми 

 Neon (альбом Кріса Янга)
 Neon (альбом Erra)
 Neon (альбом Jay Sean)
 Neon (альбом Річарда Флішмана)
 Neon (EP), EP від Versa
 Neon, альбом The Cyrkle 1967 року
 Neon, альбом Бориса Титулаєра 2018 року
 The Neon (альбом), альбом Erasure 2020 року

Пісні 

 "Неон" (пісня Кріса Янга), 2012 рік
 "Неон" (пісня Джона Майєра), 2001 рік
 "Neon (Lonely People)", пісня 2013 року Лени Мейєр-Ландрут
 "Неон", пісня 2010 року Еша
 "Неон", пісня 2006 року Clearlake
 "Неон", пісня Кім Джонгюн 2015 року

Інше використання 

 Неон (танцюрист), американський танцюрист, викладач танцю та хореограф
 «Неон» (журнал), британський фільм щокварталу 1996–1999
 Неонове задоволення, супровід хот-догів у Чикаго

Див. також 

 Ne (неоднозначність)
 NeoN
 Ізотопи неону